Gur i Zi vagy Crni Kamen, hegycsúcs a Šar-hegységben 
Gur i Zi, albániai település és alközség Shkodra megyében 
Gur i Zi, albániai település Dibra megyében 
Gur i Zi, albániai település Elbasan megyében